Хутір — мале сільське, часто однодвірне поселення поза селом
 Хутір — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 «Хутір» — український музичний гурт з Польщі